CK steht für:

 Čakovec, Kfz-Kennzeichen in Kroatien
 Calvin Klein (* 1942), US-amerikanischer Modedesigner
 Canisius-Kolleg Berlin, ein Gymnasium
 Cardiff, Kfz-Kennzeichen in Großbritannien
 Okres Český Krumlov, Kfz-Kennzeichen in Tschechien (auslaufend)
 Cervikalkanal, Cervix uteri, Verbindung zwischen äußerem und innerem Muttermund des Gebärmutterhalses
 Civilinis kodeksas, litauisches Zivilgesetzbuch
 CK Automotive, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Cluster-Kopfschmerz, Schmerz-Krankheit
 Cookinseln, nach dem Ländercode der ISO 3166
 Creatin-Kinase, Enzym (die Abk. wird auch in der Diagnostik zur Kennzeichnung der CK-Konzentration im Blut verwendet)
 Crusader Kings, Computer-Globalstrategiespiel
 Cytokeratin, ein Faserprotein
 Konsularisches Korps (auch CC Corps Consulaire)
 Romerike, Kfz-Kennzeichen in Norwegen
 Seychelles International Safari Air, ICAO-Code dieser ehemaligen Fluggesellschaft

.ck steht für:
 .ck, die Top-Level-Domain der Cookinseln

C. K. ist der Name von:
 Louis C.K. (* 1967), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Autor, Schauspieler und Komiker

Siehe auch:
 C – mit Beschreibung zur Buchstabenkombination „ck“

CK